SFDC ist ein Akronym für

 Salesforce.com, Anbieter von Cloud-Computing-Lösungen
 Santa Fe Desert Chorale

Abkürzung